В одиночному розряді тенісного турніру Guangzhou International Women's Open 2006, який проходив в рамках Туру WTA 2006, Анна Чакветадзе здобула титул, у фіналі перемігши Анабель Медіну Гаррігес 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Єлена Янкович (півфінал)
 Лі На (чвертьфінал)
 Анна Чакветадзе (переможниця)
 Анабель Медіна Гаррігес (фінал)

 Лурдес Домінгес Ліно (2-ге коло)
 Меган Шонессі (1-ше коло)
 Олена Весніна (2-ге коло)
 Анастасія Якімова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Guangzhou International Women's Open